Gabrje (gmina Novo Mesto)
 Gabrje (gmina Tolmin)